Кубок Вены по футболу 1947/48 — 3-й розыгрыш Кубка Вены. Победителем турнира стала «Аустрия», которая в финале обыграла «Адмиру» со счётом 2:1.

Данный розыгрыш был организован для венских клубов в качестве квалификации на участие в Кубке Австрии 1947/48.

Предварительные раунды 
Команды из низших дивизионов квалифицировались в основной розыгрыш через два предварительных раунда. Ниже приводятся сведения об известных матчах и результатах.

Первый предварительный раунд

Второй предварительный раунд

Первый раунд 

 «Зиммеринг» прошёл во 2-й раунд без игры.

Второй раунд

1/8 финала

Четвертьфиналы

Переигровки

Полуфиналы

Финал

Лучшие бомбардиры 
Данные неполны из-за отсутствия подробной информации о ряде матчей.

Примечания

Ссылки 
Кубок Вены 1947/48 на сайте AustriaSoccer.at

Спорт в Австрии в 1947 году
Спорт в Австрии в 1948 году
Спортивные соревнования в Вене
Футбольные соревнования в Австрии